Изабела Авиз или Изабела од Португала (24. октобар 1503 — 1. мај 1539) била је супруга краља Карла I од Шпаније (цар Светог римског царства, Карло -{V}-), шпанска краљица и царица Светог римског царства. Родила се 24. октобра 1503. године у Лисабону, а умрла је у Толеду, 1. маја 1539. године. Била је друга кћерка португалског краља Мануела I од Португала и његове друге жене, Марије од Арагона и Кастиље, Карлове тетке по мајци.

Брак 
Године 1521. умире краљ Португала, Мануел I, и наслеђује га његов син Жоао, који ће постати Жоао III од Португала. Преговори на Иберијском полуострву резултовали су склапањем два шпанско-португалска брака. Године 1522. био је уговорен брак између Жоаоа III и Каталине Хабзбуршке, најмлађе сестре Карла V. Три године касније, 1525, уговара се брак између Жоаове сестре, Изабеле, и Карла V. Овај споразум је био од велике важности за шпанску монархију са економске тачке гледишта с обзиром да је Изабела донела веома вредан мираз.

Дана 11. марта 1526, Изабела је склопила брак са Карлом. Имала је 23 године, а он 26. Венчање је одржано у месту Алказар де Севиља. 

Иако је брак склопљен из пре свега политичких разлога, Изабела и Карло су имали добар брак и били су срећан пар. Након Изабелине смрти, Карло се више није женио. Имали су петоро деце, од којих је троје доживело одрасло доба, а двоје (два мушка детета) умрла су по рођењу. Прворођени Филип био будући Филип II од Шпаније.

Деца: 
 Филип II од Шпаније (1527—1598). Карлов наследник на шпанском престолу.
 Марија од Шпаније (1528—1603). Удала се за свог брата од стрица, Максимилијана II, сина Карловог брата, Фердинанда I.
 Фернандо (1530)
 Хуана од Шпаније (1535—1573), надвојвоткиња од Аустрије и принцеза од Шпаније. 
 Хуан (1539). Изабела је умрла на порођају.

Сахрањена је у Гранади, у Краљевској Капели.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1503.
Умрли 1539.
Шпански владари
Царице Светог римског царства